Davisov pokal 1987 je bil šestinsedemdeseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Svetovna skupina

Finale

Boj za obstanek

Datum: 24.-26. julij

Ameriški del

Vzhodni del

Evropski del

Afriška cona

Cona A

Cona B

1987 v športu
1987